Мирошниковка — название населённых пунктов на Украине:

 Мирошниковка — село в Коломакском районе  Харьковской области.
 Мирошниковка — село в Белозёрском районе Херсонской области.
 Мирошниковка — село в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.